Wrexham AFC (celým názvem: Wrexham Association Football Club; velšsky: Clwb Pêl-droed Wrecsam) je velšský fotbalový klub, který sídlí ve městě Wrexham v ceremoniálním hrabství Clwyd. Založen byl v roce 1864, jedná se tak o nejstarší profesionální fotbalový klub ve Walesu. Od sezóny 2008/09 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Spolu se šesti dalšími velšskými kluby hraje v anglickém, nikoli velšském ligovém systému (po většinu své existence ve 3. anglické lize - 87 sezón). Klub také hrával velšský pohár, v kterém hrál až do roku 1996, kdy byly velšské kluby hrající v Anglii vyloučeny ze všech velšských domácích pohárů. Vyhrál ho 23x ve své historii, proto býval navzdory působnosti v nižších ligových soutěžích pravidelným účastníkem evropských pohárů. Největším mezinárodním úspěchem klubu je čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů 1975/76.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Racecourse Ground s kapacitou 10 711 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1864 – Wrexham Town FC (Wrexham Town Football Club)
 1880 – Wrexham FC (Wrexham Football Club)
 2006 – zánik
 2006 – obnovena činnost pod názvem Wrexham AFC (Wrexham Association Football Club)

Získané trofeje

Anglie 
 EFL Trophy ( 1× )
 2004/05
 FA Trophy ( 1× )
 2012/12

Wales 
 Welsh Cup ( 23× )
 1877/78, 1882/83, 1892/93, 1896/97, 1902/03, 1904/05, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1913/14, 1914/15, 1920/21, 1923/24, 1924/25, 1930/31, 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1971/72, 1974/75, 1977/78, 1985/86, 1994/95
 FAW Premier Cup ( 6× )
 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1973/74, 1977/78, 1996/97
 Welsh Cup
 Vítěz: 1877/78, 1882/83, 1892/93, 1896/97, 1902/03, 1904/05, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1913/14, 1914/15, 1920/21, 1923/24, 1924/25, 1930/31, 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1971/72, 1974/75, 1977/78, 1985/86, 1994/95
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1960/61, 1977/78
 FA Trophy
 Vítěz: 2012/12
 EFL Trophy
 Vítěz: 2004/05

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1894: The Combination
 1894–1896: Welsh Senior League
 1896–1905: The Combination
 1905–1921: Birmingham & District League
 1921–1958: Football League Third Division North
 1958–1960: Football League Third Division
 1960–1962: Football League Fourth Division
 1962–1964: Football League Third Division
 1964–1970: Football League Fourth Division
 1970–1978: Football League Third Division
 1978–1982: Football League Second Division
 1982–1983: Football League Third Division
 1983–1992: Football League Fourth Division
 1992–1993: Football League Third Division
 1993–2002: Football League Second Division
 2002–2003: Football League Third Division
 2003–2004: Football League Second Division
 2004–2005: Football League One
 2005–2008: Football League Two
 2008–2015: Conference Premier
 2015– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Velšské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1864
Wrexham